Loimoidae är en familj av plattmaskar. Loimoidae ingår i ordningen Monopisthocotylea, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Loimoidae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Loimoidae